Noriko Senge (千家典子) (Tokio, 22 de julio de 1988) es una exprincesa de familia imperial japonesa. Su título histórico fue Nyoō o Jyoō (女王 reina). Nació como la segunda hija de la familia imperial Takamado.

Formación 

 2011: Graduada en el Departamento de Psicología de la Facultad de Letras, Universidad Gakushuin.

Matrimonio 
El 27 de mayo de 2014, la princesa Noriko anunció su compromiso con Kunimaru Senge, un sacerdote sintoísta [kannushi] plebeyo del templo Izumo Taisha. Los dos planeaban en casarse en dicho templo en otoño de 2014. Después de la boda, la princesa Noriko perdió su estatus imperial, al igual que su prima Sayako Kuroda, anteriormente Princesa Nori, a menos que la Ley de la Casa Imperial de 1947 llegase a ser modificada por el gabinete del primer ministro, Shinzō Abe.

Finalmente, su matrimonio se celebró el de 5 de octubre de 2014, pasando a ser plebeya desde ese momento.

Títulos y estilos 
 22 de julio de 1988–5 de octubre de 2014: Su Alteza Imperial la princesa Noriko de Takamado.
 5 de octubre de 2014 – presente: Sra. Noriko Senge.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Miembro de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Tokio
Exmiembros de Familias Reales